Alexandre Horowitz (1904-1982), Belgisch-Nederlands ingenieur en hoogleraar
 Anthony Horowitz (1956), Brits schrijver
 Leopold Horowitz (1838-1917), Hongaars schilder
 Vladimir Horowitz (1903-1989), Joods-Russisch-Amerikaans pianist